Cardigàs o bufassa
 Cardigàs o Silybum marianum
 Cardigàs o Echium vulgare
 Cardigàs o Centaurea calcitrapa